Deutsches Eck – punto di confluenza tra il Reno e la Mosella a Coblenza
 Deutsches Eck – tratto autostradale in Austria

Pagine correlate 
Eck